Корволант ( — «летучий корпус») — первый корпус в вооружённых силах России, создан Петром I в 1701 году как общевойсковое соединение (временное) из конницы, пехоты, перевозимой на лошадях, и лёгкой артиллерии; предназначался для действий в тылу противника, перехвата его коммуникаций, его преследования и уничтожения.

Должен был быть способен самостоятельно решать стратегические задачи в отрыве от основных сил. В. Артамонов считает, что корволант продолжает старую русско-тюркскую традицию создания летучего отряда — «ертаула», в который набирались всадники, отличавшиеся особой храбростью, военным умением и решительностью, и который не имел обоза. Ещё при Иване Грозном в состав русского войска входили конные стрельцы, которые использовали лошадей в основном для перемещения, а бой вели в пешем строю. Фактически это была пехота, посаженная на лошадей.

Воинский устав Петра I 
Воинский устав Петра I (1716) определяют состав, численность, организация и назначение корволанта:

«Корволант (сиречь легкий корпус) которое либо тако уже было или от великой армеи в несколько тысячах нарочно отдеташовано (или отделено) бывает и отдается к некоторому делу в команду Генералу, либо у неприятеля для пресекание или отнимание пасу, или оному в тыл итти, или в его землю впасть и чинить диверсию.
Такие корпусы называются Корволант, который состоит от 6000 до 7000 рядовых. И таким способом может оный всюду поворачиваться без тягости, и на неприятельские дела примечать добрым поведением, который сочиняется не токмо от кавалерии одной, но притом употребляем бывает и инфантерия с лёгкими пушками, смотря случая и места положения.

A егда бывает малые деташементы командрованные из полков, либо чинити какой поиск, или наряжены бывают для конвоя, и к таким штандартов, знамён и пушек не дается».

Боевое применение 
В кампании 1705 года в Курляндии корволант под началом генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева потерпел поражение от А. Л. Левенгаупта при Гемауертгофе.

В 1706 году союзная русско-польско-саксонская армия, в состав которой входил «летучий корпус» А. Д. Меншикова (9 тыс. драгун), нанёсла поражение шведскому корпусу генерала Мардефельта при Калише.

В бою у деревни Лесная (1708 год) корволант под началом самого царя Петра I (6795 конницы и 4830 пехоты) нанёс поражение шведскому корпусу генерала А. Л. Левенгаупта, шедшему на соединение с армией Карла XII из Лифляндии. При Лесной шведы потеряли треть всего своего войска убитыми и пленными, все пушки и 44 знамени.

А. А. Керсновский называет корволантом корпус А. Д. Меншикова численностью 9000 человек, принудивший к сдаче остатки шведской армии у Переволочной после Полтавской битвы (1709).

Состав

При Гемауертгофе (1705) 
 Пехота — бригада генерал-поручика А. А. фон Шембека, вверенная генерал-майору И. И. Чамберсу и посаженная на лошадей:
 пехотный полк Шенбека
 пехотный полк Ланга
 пехотный полк Повишева
 Конница (генерал-поручик Г. фон Розен):
 Бригада генерал-майора Р. Х. Баура
 драгунский полк Р. Х. Баура
 драгунский полк князя П. Мещерского
 драгунский полк князя Г. С. Волконского
 Бригада полковника Ивана Игнатьева
 драгунский полк Ивана Игнатьева
 драгунский полк Г. Сухотина
 драгунский полк князя Богдана Гагарина
 Бригада полковника Семёна Кропотова
 драгунский полк Семёна Кропотова
 драгунский полк Николая Ифлянта
 драгунский полк Василия Григорова
 Выборный шквадрон фельдмаршала (подполковник Болдин)
 Иррегулярная башкирская конница (250 человек, полковник Андрей Войков)
 Татары (50 человек)
 Артиллерия — 16 орудий.
Итого, личного состава: 9 500 человек конницы (драгуны) и 2 500 человек инфантерии.

При Лесной (1708) 
 Пехота
 Лейб-регимент — 604\504
 Ингерманландский полк — 1610\1510
 Преображенский полк — 1556\1456
 Семёновский полк — 1664\1556
 Батальон Астраханского полка — 319\300
 Конница
 Невский драгунский полк — 786\636
 Владимирский драгунский полк — 914\814
 Тверской драгунский полк — 779\679
 Сибирский драгунский полк — 702\814
 Ростовский драгунский полк — 767\602
 Нижегородский драгунский полк — 753\667
 Троицкий драгунский полк — 839\653
 Смоленский драгунский полк — 888\739
 Вятский драгунский полк — 769\788

После Северной войны 
в 1761-м состоял в лёгком корпусе при генерале Берге и был под Бригом, при сражении бреславльском с генералом Кноблохом и разных шармицелях, на сражении близ Штригау, при Грос- и Клейн-Вандриссе, где предводил крылом и две тысячи российского войска.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969—1978.
 ;
 Военный энциклопедический словарь. — : Воениздат, 1984. — 863 с., с ил., 30 л. (ил.)
 Звегинцов В. В. Русская армия. Ч. I. 1700—1763 гг. — Париж, 1973.

Ссылки 
 
 Корволант на hvac.livejournal.com
 Корволант на Хронос

Воинские формирования Российской империи
Северная война